Hukkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hukkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,37, long 28,20), 
 Hukkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,61, long 28,43), 
 Hukkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio), 
 Hukkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,94, long 28,50), 
 Hukkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu), 
 Hukkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,85, long 29,96), 
 Hukkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,96, long 29,64), 
 Hukkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Gumpesuolu, ö, Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar